Gerhard Larcher ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Larcher (Theologe) (1946–2022), österreichischer Theologe
 Gerhard Larcher (Mathematiker) (* 1960), österreichischer Mathematiker